Rabaça é o nome comum dado a diversas espécies vegetais: 

 Apium nodiflorum
 Oenanthe pimpinelloides